Пётр Заболотский:
 Заболотский, Пётр Александрович — историк литературы, славист.
 Заболотский, Пётр Ефимович (1803—1866) — русский живописец.
 Заболотский, Пётр Петрович (1842 — не ранее 1916) — русский живописец, сын П. Е. Заболотского.